Stati Uniti d'America
 Rocky Hill – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Rocky Hill – borough della Contea di Somerset, New Jersey